El Progreso (departement), een departement van Guatemala
 El Progreso (Jutiapa), een gemeente in het Guatemalteekse departement Jutiapa
 El Progreso (Honduras), een stad in Honduras
 El Progreso (Ecuador), een dorp in Ecuador